Un half-pipe est une construction permettant la pratique de sports extrêmes. Il en existe de deux types.

 Dans les skateparks, on trouve des  pour la pratique du skateboard, du roller ou encore du BMX.
 Il existe également des  de neige, pour la pratique du ski et du snowboard.

Autre utilisation 
Half-pipe est un type d'attraction. Plusieurs modèles existent chez différent constructeurs. L'un d'eux se nomme Half Pipe Coaster, du constructeur Intamin.